Лас Каретас има више значења:

 Лас Каретас (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Каретас (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Каретас (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Каретас (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Каретас, Бакаратос (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Каретас (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Каретас (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Каретас (Акатлан де Хуарез), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Каретас (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Каретас (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Каретас (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Каретас (Хуарез), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Каретас (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Каретас, Ранчо Трес (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Каретас (Сан Дионисио Окотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Каретас (Санта Марија Колотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Каретас (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Каретас (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Каретас (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Каретас (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Каретас (Карлос А. Кариљо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Каретас, Катмис Синко (Зукакаб), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику